Копалито има више значења:

 Копалито (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Копалито (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Копалито (Сикотлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику